2002 Голяма награда на САЩ е 28-ото за Голямата награда на САЩ и шестнадесети кръг от сезон 2002 във Формула 1, провежда се на 29 септември 2002 година на пистата Индианаполис, Индиана, САЩ.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ
Спорт в Индианаполис